Кинтана има више значења:

 Кинтана (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Кинтана (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику